

Праздники и памятные дни

Национальные 
  — День ремесленников.
  — День российской информатики.
  — День провозглашения государства.

Религиозные 
  Католицизм
 Анно II;
 Осмунд Солсберийский.

  Православие
 Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Именины 
 Мария.

События

До XX века 
 771 — Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства.
 1154 — английский кардинал Николас Брейкспир избран папой римским Адрианом IV.
 1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по Солнечному диску.
 1674 — французские иезуиты основали Чикаго.
 1851 — после государственного переворота, произошедшего 2 декабря, в этот день на улицах Парижа случилась страшная бойня. Множество людей, частью не принимавших никакого участия в протесте против переворота, были убиты или схвачены и расстреляны.
 1864 — началось Иканское сражение, в котором русская казачья сотня есаула Серова в одиночку противостояла 10-тысячной кокандской армии Алимкула.
 1870 — закончилась битва при Вилье, которая началась 29 ноября, и войска противоборствующих сторон отошли на прежние позиции.

XX век 
 1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией, прервав тем самым продолжавшуюся 2 месяца Первую балканскую войну.
 1931 — Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о наказании должностных лиц Амторга, «растративших 25 тыс. долларов в пользу дезертировавшего из СССР Сергея Эйзенштейна». Речь шла о финансировании фильма о мексиканской революции, который Эйзенштейн собирался снимать в Мексике.
 1932 — в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.
 1937 — на пленуме ЦК ВКП(б) глава НКВД Н. И. Ежов обвиняет Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова в причастности к антисоветской организации.
 1939 — советское правительство отвергает предложение Финляндии начать мирные переговоры.
 1946 — в Москве, на «Заводе малолитражных автомобилей», выпущен первый легковой автомобиль — «Москвич-400».
 1948 — Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.
 1954 — ООН приняла решение о создании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Устав организации был утверждён на учредительной конференции в Нью-Йорке 26 октября 1956 года и вступил в силу 29 июля 1957 года.
 1971 — во время концерта Фрэнка Заппы сожжено казино в Монтрё; это событие увековечено в песне группы «Deep Purple» «Smoke on the Water» (Дым над водой).
 1974 — катастрофа DC-8 в Маскелии (Шри-Ланка), погиб 191 человек.
 1976 — Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж.
 1979 — открыта станция Киевского метрополитена Пионерская (ныне Лесная).
 1980 — группа «Led Zeppelin» объявила о своём распаде.
 1981 — создано Разведывательное сообщество США.
 1987 — Совет Министров СССР принимает постановление об ограничении прописки крымских татар в некоторых населённых пунктах Крыма и Краснодарского края.
 1998 — стартовал космический челнок «Endeavour» (полёт STS-88) со вторым модулем Международной космической станции Unity (Единство) на борту.

XXI век 
 2005 — обрушение бассейна «Дельфин» в городе Чусовой. Погибли 14 человек, из них 10 — дети.
 2010 — аварийная посадка Ту-154 в Москве.

Родились

До XIX века 
 34 — Авл Персий Флакк (ум. 62), римский поэт-сатирик.
 1595 — Жан Шаплен (ум. 1674), французский писатель, теоретик литературы, один из организаторов и первых членов Французской академии.
 1747 — Александр Баранов (ум. 1819), первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке (в 1790—1818).
 1750 — Анри Грегуар (ум. 1831), епископ, деятель Великой французской революции, противник рабства чернокожих.
 1751 — Джованни Пиндемонте (ум. 1812), итальянский поэт и драматург.
 1795 — Томас Карлейль (ум. 1881), британский писатель, публицист, историк и философ.

XIX век 
 1821 — Эрнст Темпель (ум. 1889), немецкий астроном и художник-график.
 1824 — Николай Шелгунов (ум. 1891), русский учёный-лесовод, публицист, литературный критик и политический деятель.
 1825 — Алексей Плещеев (ум. 1893), русский писатель, переводчик, критик, участник кружка Петрашевского.
 1835 — Сэмюэл Батлер (ум. 1902), писатель, переводчик и художник, классик английской литературы.
 1854 — Васо Абашидзе (ум. 1926), грузинский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 1875 — Райнер Мария Рильке (ум. 1926), австрийский поэт-экзистенциалист.
 1882
 Софья Дзержинская (ум. 1968), польская и российская революционерка, жена Ф. Э. Дзержинского.
 Яков Перельман (ум. 1942), российский и советский учёный, журналист, популяризатор точных наук, один из основоположников жанра научно-популярной литературы.
 1883 — Феличе Казорати (ум. 1963), итальянский художник-антифашист.
 1884 — Катарина Сусанна Причард (ум. 1969), австралийская писательница-коммунистка.
 1892 — Франсиско Франко (ум. 1975), диктатор и правитель Испании (1939—1975), генералиссимус.
 1893 — Август Цесарец (расстрелян в 1941), хорватский коммунистический писатель и публицист.
 1896 — Николай Тихонов (ум. 1979), русский советский поэт, прозаик, публицист, общественный деятель.

XX век 
 1901 — Николай Симонов (ум. 1973), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1903 — Лазарь Лагин (настоящая фамилия Гинзбург; ум. 1979), советский писатель, автор сказки «Старик Хоттабыч».
 1908 — Алфред Херши (ум. 1997), американский бактериолог и генетик, лауреат Нобелевской премии (1969).
 1913 — Роберт Адлер (ум. 2007), австрийско-американский изобретатель.
 1921 — Дина Дурбин (наст. имя Эдна Мэй Дурбин; ум. 2013), канадская певица и киноактриса, обладательница «Оскара».
 1922 — Жерар Филип (ум. 1959), французский актёр театра и кино, лауреат премии «Сезар».
 1927 — Гаэ Ауленти (ум. 2012), итальянский архитектор, дизайнер.
 1930 — Роман Леденёв (ум. 2019), советский и российский композитор и педагог, народный артист РФ.
 1931 — Алекс Дельвеккио, канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
  — Ро Дэ У (ум. 2021), генерал, бывший президент Южной Кореи (1988—1993).
  — Хорст Бухгольц (ум. 2003), немецкий актёр театра и кино.
  — Владимир Боганов, советский и российский журналист, писатель, композитор, автор песен.
  — Ричард Мид (ум. 2015), британский конник, трёхкратный олимпийский чемпион в троеборье (1968, 1972).
  — Алексей Бартошевич, советский и российский театровед, историк театра.
 1949 — Джефф Бриджес, американский актёр, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 1952 — Симон Осиашвили, российский поэт-песенник, певец и гитарист.
 1953 — Сергей Ястржембский, российский государственный деятель.
 1954 — Григорий Гладий, советский и канадский актёр и режиссёр театра и кино.
 1957 — Николай Коляда, советский и российский театральный режиссёр, актёр, драматург, сценарист, писатель.
 1963 — Сергей Бубка, советский и украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион (1988), 10-кратный чемпион мира.
 1964
 Евгений Куликов, российский певец, композитор и поэт, лидер группы «Куликово поле».
 Мариса Томей, американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии «Оскар».
 1965 — Ульф Кирстен, немецкий футболист и футбольный тренер.
 1966 — Владимир Алекно, советский и российский волейболист, тренер, олимпийский чемпион.
 1969 — Джей Зи (наст. имя Шон Кори Картер), американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер.
 1973 — Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.
 1977 — Любовь Соколова, российская волейболистка, двукратная чемпионка мира (2006 и 2010).
 1991 — Макс Холлоуэй, американский боец смешанных боевых искусств.
 1992 — Ким Сокчин, южнокорейский певец и автор песен, участник бойс-бенд-группы BTS.
  — Дина Эшер-Смит, британская бегунья-спринтер, чемпионка мира, призёр Олимпийских игр.

XXI век 
 2007 — Скарлетт Эстевес, американская актриса.

Скончались

До XIX века 
 1131 — Омар Хайям (р. 1048), персидский поэт, математик, философ.
 1334 — Иоанн XXII (в миру Жак д’Юэз; р. 1244 или 1249), 196-й папа римский (1316—1334).
 1574 — Георг Иоахим фон Ретик (р. 1514), немецкий математик и астроном, единственный ученик Николая Коперника и пропагандист его научного наследия.
 1642 — Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё (р. 1585), французский аристократ и государственный деятель, по прозвищу «Красный кардинал».
 1679 — Томас Гоббс (р. 1588), английский философ-материалист и математик.
 1680 — Томас Бартолин (р. 1616), датский анатом, открывший лимфатическую систему человека.
 1732 — Джон Гей (р. 1685), английский поэт и драматург.
 1773 — Антон Лосенко (р. 1737), русский художник.
 1798 — Луиджи Гальвани (р. 1737), итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.

XIX век 
 1844 — князь Александр Голицын (р. 1773), министр народного просвещения Российской империи (1816—1824).
 1850 — Уильям Стёрджен (р. 1783), английский физик, электротехник, изобретатель электродвигателя.
 1854 — Степан Галактионов (р. 1779), русский график, литограф, пейзажный живописец.
 1860 — князь Сергей Трубецкой (р. 1790), русский офицер, декабрист.
 1887 — Арнольд Думашевский (р. 1837), российский юрист-цивилист, писатель, издатель, благотворитель.
 1893 — Джон Тиндаль (р. 1820), английский физик.
 1900
 Вильгельм Лейбль (р. 1844), немецкий живописец-реалист.
 Александр Шеллер (р. 1838), русский писатель.

XX век 
 1902
 Чарльз Генри Доу (р. 1851), американский журналист, сооснователь «Dow Jones & Co», создатель Промышленного индекса Доу Джонса.
 Фёдор Стравинский (р. 1843), русский оперный певец (бас), отец композитора Игоря Стравинского.
 1932 — Густав Майринк (р. 1868), австрийский писатель, драматург, переводчик.
 1933 — Штефан Георге (р. 1868), немецкий поэт-символист, переводчик.
 1935 — Шарль Рише (р. 1850), французский иммунолог и физиолог, лауреат Нобелевской премии (1913).
 1937 — Василий Кедровский (р. 1865), советский и российский бактериолог, патологоанатом, лепролог.
 1945 
 Рихард Вейс (р. 1879), венгерский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион (1908).
 Томас Хант Морган (р. 1866), американский биолог, генетик, президент Академии наук США, лауреат Нобелевской премии (1933).
 1948 — Амос Каш (р. 1868), российский спортсмен, серебряный призёр Олимпиады 1912 г. по стрельбе из пистолета.
 1953 — Николай Озеров (р. 1887), певец, профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР.
 1964 — Михаил Трояновский (р. 1889), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1972 — Николай Аладов (р. 1890), белорусский советский композитор, педагог, народный артист БССР.
 1975 — Ханна Арендт (р. 1906), немецко-американский философ, политолог и историк, основоположник теории тоталитаризма.
 1976
 Томми Болин (р. 1951), американский гитарист, сменивший в «Deep Purple» Ричи Блэкмора.
 Бенджамин Бриттен (р. 1913), английский композитор, дирижёр и пианист.
 1980 — погибла Станислава Валасевич (р. 1911), польская бегунья, олимпийская чемпионка, участница гендерного скандала.
 1984
 Дмитрий Алексидзе (р. 1910), грузинский театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР.
 Джон Рок (р. 1890), американский врач, пионер искусственного оплодотворения, апологет контрацепции.
 1987 — Рубен Мамулян (р. 1897), американский кинорежиссёр армянского происхождения.
 1988 — Владимир Полянов (р. 1899), болгарский писатель, режиссёр, театральный деятель.
 1993 — Фрэнк Заппа (р. 1940), американский композитор, певец, гитарист, кинорежиссёр и сатирик.

XXI век 
 2004 — Владислав Старков (р. 1940), советский и российский журналист и медиамагнат, главный редактор газеты «Аргументы и факты».
 2005 — Грегг Хоффман (р. 1963), американский кинопродюсер.
 2007 — Зара Долуханова (р. 1918), советская, российская и армянская певица, народная артистка СССР.
 2008 — Олег Кутафин (р. 1937), советский и российский учёный-правовед, академик РАН.
 2009 — Вячеслав Тихонов (р. 1928), российский актёр, народный артист СССР.
 2011
 Сократес (р. 1954), бразильский футболист, капитан сборной Бразилии.
 Адам Ханушкевич (р. 1924), польский актёр и театральный режиссёр.
 2012 — Василий Белов (р. 1932), русский советский писатель, поэт и сценарист.
 2016 — Гуго Манизер (р. 1927), художник, искусствовед, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор.
 2020 — Нариндер Сингх Капани (р. 1926), американский физик, один из основоположников волоконной оптики.

Приметы 
«Введенье, Ворота зимы». Народ приметил, что в это время бывают морозы:
 «Введение накладывает на воду ледение»,
 «На Введение — толстое леденье»,
 «Введение пришло — зиму привело»,
 «Введенские морозы зиму на ум наставляют»,
 «Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили».
Но когда на Введение оттепель, то говорили:
 «Введение ломает леденье»,
 «Если со Введения ляжет глубокая зима — готовь глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов»,
 «Во Введение мороз — все праздники морозны, тепло — все праздники теплы».

На Введение делались пробные выезды на санях, право начинать эти гулянья отводилось молодожёнам. Обряд назывался «казать молодую». В этот день открывались Введенские ярмарки, торги.

См. также

Примечания